(1931-), sculptrice et peintre italienne,
  (1923-1986), homme politique italien.

Patronyme italien